

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Remington – città della Contea di Jasper, Indiana
 Remington – quartiere di Baltimora, Maryland
Remington – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
 Remington – città della Contea di Fauquier, Virginia
 Remington – città della Contea di Wood, Wisconsin
 Remington Ranch – area non incorporata della Contea di Harris, Texas

Persone 
 Arthur Remington (1856-1909), politico neozelandese
 Barbara Remington, illustratore e artista statunitense 
 Charles Lee Remington (1922-2007), entomologo statunitense
 Deborah Remington (1930-2010), pittore statunitense
 Eliphalet Remington (1793-1861), dirigente d'azienda statunitense e fondatore della Remington Arms
 Emory Remington (1891-1971), trombonista statunitense
 Frank J. Remington (1922-1996), giurista statunitense
 Frederic Remington (1861-1909), pittore e scultore statunitense
 Jennifer Kes Remington, compositrice e regista statunitense
 Keith Remington (born 1923), politico statunitense
 Philo Remington (1816-1889), dirigente d'azienda statunitense, figlio di Eliphalet
 Ralph Remington (born 1963), produttore teatrale e politico statunitense
 William Remington (1917-1954), economista statunitense
 William Remington (1879-1963), lunghista, ostacolista e vescovo anglicano statunitense

Altro 
 Remington Arms – azienda statunitense produttrice di armi
 Remington Rand – azienda statunitense produttrice di macchine da scrivere e computer
 Remington Products – azienda statunitense produttrice di oggetti per l'igiene personale
 Remington College – catena di scuole private
 Remington Records – etichetta discografica statunitense
 The Remingtons – gruppo musicale statunitense
 Remington & Co – editrice britannica